Warder steht für:

 Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde), eine Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Warder (Kreis Segeberg), einen Ortsteil der Gemeinde Rohlstorf in Schleswig-Holstein
 Warder (Insel), eine kleine Insel südlich von Fehmarn, vor Westerbergen
 Warder (Äthiopien), eine Stadt in der Region Somali in Äthiopien
 eine der Stadt Heiligenhafen vorgelagerte Halbinsel, bestehend aus Steinwarder und Graswarder
 einen Ortsteil der niederländischen Gemeinde Edam-Volendam

Warder ist der Familienname folgender Personen:
 Laurie Warder (* 1962), australischer Tennisspieler

 im weiteren Sinn

 Warder-Zone, eine Verwaltungszone der Somali-Region in Äthiopien.

 Siehe auch
 Werder